Indonezja wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Helsinkach w 1952 roku, oprócz igrzysk w Tokio w roku 1964 i igrzysk w Moskwie w roku 1980. Najwięcej złotych medali (2) zdobyła na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku, a najwięcej medali w ogóle (6) na igrzyskach w Sydney w 2000 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!